Камышино — село в Саракташском районе Оренбургской области в составе  Новочеркасского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров по прямой на юг-юго-запад от районного центра поселка Саракташ.

История
Село образовалось в 1930 году на территории Зиянчуринского района на левом берегу речки Елшанка. В 1963 году отделение было передано в состав совхоза «Красногорский».

Население
Население составляло 386 человек в 2002 году (казахи 62%), 343 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района